Rato-castanho pode referir a:

 Rato-marrom, espécie de roedor
 Cerastium semidecandrum, espécie vegetal